Airbus A319, een vliegtuig
A319 (Groot-Brittannië), een verkeersweg
A319 (Frankrijk), een verkeersweg